Het Europees kampioenschap curling voor vrouwen 2018 werd van 16 tot en met 24 november 2018 gehouden in Tallinn, Estland. Titelverdediger was Schotland. Zweden won de finale met 5-4 van Zwitserland, en won zo een twintigste Europese titel.

Overzicht 
Het was de 44ste editie van het Europees kampioenschap, en de eerste die in Estland werd georganiseerd. De top acht van het voorbije EK mocht ook dit jaar aantreden in de A-divisie, aangevuld met de twee promovendi uit de B-divisie. De B-divisie bestond uit de twee degradanten van de A-groep van 2017, de twee stijgers van de C-groep van 2018 en vijf landen die ook het jaar voordien in de B-divisie zaten. Nederland was als achtste geëindigd op het EK van 2017 maar deed dit jaar niet mee en werd vervangen door het als derde in de C-divisie geëindigde Slovenië. De C-divisie bestond dit jaar uit acht landen. Het kampioenschap voor C-landen werd van 11 tot en met 16 april afgewerkt in Kopenhagen, zodat de twee stijgers van deze groep konden deelnemen aan het B-kampioenschap in november.

De finale van het Europees kampioenschap werd gespeeld op 24 november tussen Zwitserland en Zweden. Het was een gelijk opgaande strijd, maar Zweden scoorde 2 stenen in het tiende end, eindstand 4-5. Voor Zweden was het de twintigste Europese titel. In de kleine finale won Duitsland met 7-4 van Rusland.

De top zeven van de groepsfase in de A-divisie plaatste zich voor het WK van 2019. Dit waren Zwitserland, Zweden, Rusland, Duitsland, Letland, Schotland en Denemarken. Tsjechië en Finland plaatsten zich voor het mondiaal WK-kwalificatietoernooi in 2019. Finland en Italië eindigden op de laatste twee plekken, en degradeerden zo naar de B-divisie. Noorwegen en Estland promoveerden naar de hoogste afdeling. Slowakije en Slovenië eindigden dan weer op de laatste twee plekken in de B-divisie, en degradeerden hierdoor naar de derde afdeling.

A-divisie

Groepsfase

Play-offs

Derde plaats 
Vrijdag 23 november 2018, 19:00 uur

Finale 
Zaterdag 24 november 2018, 10:00 uur

B-divisie

Groepsfase

Play-offs

Derde plaats 
Vrijdag 23 november 2018, 20:00 uur

Finale 
Vrijdag 23 november 2018, 20:00 uur

Noorwegen en Estland plaatsen zich voor de A-divisie van 2019.

C-divisie

Groepsfase

Play-offs

Finale

Voorronde

Tweede plaats 

Slowakije en Polen plaatsten zich voor de B-divisie.

Eindstand

Externe links 
 Resultaten EK 2018

2018
Curling in 2018
Sportevenement in Tallinn
Curling